Kay Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Kay Branch (Alabama), Fluss in Alabama
 Kay Branch (Kentucky), Fluss in Kentucky
 Kay Branch (New Jersey), Fluss in New Jersey
 Kay Branch (Missouri), Fluss in Missouri
 Kay Branch (Texas), Fluss in Texas